Affenstein steht für:
 ein pfälzisches Adelsgeschlecht, siehe Affenstein (Adelsgeschlecht)

geographisch:
 je eine abgegangene, dem pfälzischen Adelsgeschlecht gehörende Burg in Dirmstein und Ellerstadt, Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz
 eine Vorburg des Rheingrafensteins an der Nahe, siehe Affenstein (Rheingrafenstein), Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz
 ein Stadtschloss in Heidelberg
 Burg Affenstein (Arvenstein), eine abgegangene Burg bei Göttlishofen (Gemeinde Argenbühl), Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg
 ein Gelände in Frankfurt am Main, siehe Irrenschloss und Eiskeller (Affenstein)
 eine Felsengruppe im sächsischen Elbsandsteingebirge bei Bad Schandau, siehe Affensteine